Konstitution kan syfta på:

Konstitution (kemi) – en polymerkedjas kemiska uppbyggnad.
Sjöbrings konstitutionsteori – konstitutionsfaktorer för beskrivning av personlighetstyper

Statsskick
 Konstitution – en uppsättning regler för statsskicket, se grundlag
 Konstitutionell praxis – ett begrepp för den typ av praxis eller sedvänja som har utvecklats att utan att vara skriven lag
 Konstitutionalism – ett system för att begränsa statsmaktens makt med en skriven konstitution
 Konstitutionell nödrätt – statsmaktens (föreställda) rättighet när det råder en spänning mellan lagstyre och nödsituation
 Konsociationell demokrati – en beteckning som används på en sorts styrelseskick som skiljer sig väsentligt från Westminster-/majoritetsmodellen
 Konstitutionsdomstol – en statlig institution för så kallad normkontroll

Se även
 Regeringsform – en typ av grundlag
 Konstitutionella revolutionen – en liberal revolution i Iran 1905–1911
 Författning